Ciało Johna Browna
 John Brown’s Body (poemat epicki)